Dennis Wiersma (1986), Nederlands politicus en voormalig vakbondsbestuurder 
 Dorine Wiersma (1967), Nederlands gitariste 
 Eelke Wiersma (1973), Nederlandse schaker 
 Eliza Cornelis Wiersma (1901-1944) Nederlands hoogleraar en verzetsstrijder 
 Frits Wiersma (1894–1984), Nederlands weg- en baanwielrenner
 Gerben Wiersma (1977), Nederlandse turncoach 
 Griet Wiersma (1950), zangeres van het Friese levenslied
 Harm Wiersma (1953), Nederlands dammer. 
 Ids Wiersma (1878-1965), Nederlandse schilder en tekenaar 
 Jan Marinus Wiersma (1951), Nederlands politicus en publicist
 Klaas Wiersma (1917-1993), Nederlands politicus
 Koos Wiersma (1955), Nederlands politicus
 Marten Wiersma, Nederlands politicus van GroenLinks
 Piet Wiersma (1946-2003), Groningse organist  
 Roel Wiersma (1932-1995), voetballer

Zie ook 
 Wierdsma (doorverwijspagina)